

Letteratura 
Sonetti – raccolta poetica di William Shakespeare
Sonetti – gruppo di poesie di Ugo Foscolo

Persone 
 Nedo Sonetti – allenatore di calcio italiano
 Catia Sonetti – storica italiana

Pagine correlate 
 Sonetto